Репухово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Репухово — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Репухово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.